Мария Николаевна Клименко () — советская украинская актриса. Народная артистка Украинской ССР (1979).

Биография 
Родилась 10 сентября 1924 года в Киеве.

В 1940 году с родителями переехала в Луцк, собиралась стать учительницей.

Во время Великой Отечественной войны 16-летней девушкой угнана на принудительные работы в Германию, вернулась в 1946 году.

В 1946—1959 и 1969—1980 годах — актриса Волынского украинского музыкально-драматического театра им. Шеченко, в 1959—1969 была актрисой Тернопольского театра им. Шевченко.

В 1979 году удостоена звания Народная артистка Украинской ССР.

Умерла 7 июля 2000 года в Киеве.

Источники 
 

Остарбайтеры